Vrbka est un toponyme qui peut désigner :

Vrbka, une commune du district de Kroměříž, dans la région de Zlín ;
 Hrubá Vrbka, une commune du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Malá Vrbka, une commune du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie